Розмарі Касалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Марія Буено і Маргарет Корт з рахунком 4–6, 9–7, 8–6.

Сіяні пари 

  Розмарі Касалс /  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Франсуаза Дюрр /  Енн Джонс (півфінал)
  Марія Буено /  Маргарет Корт (чемпіонки)
  Марі-Анн Ейсел /  Carole Graebner (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Women's Doubles Main Draw 

Жінки, парний розряд
1968 в американському спорті